

La prima e unica stagione della serie televisiva Le avventure della famiglia Robinson è stata in trasmessa in anteprima in Canada dalla CTV tra il 13 settembre 1974 e il 7 marzo 1975.

Collegamenti esterni 
 

Avventure della famiglia Robinson, Le